Black Lightning steht für:

 Vincent Black Lightning, englisches Motorrad, siehe Vincent (Motorradmarke)
 Black Lightning (Comicserie), US-amerikanische Comicserie
 Black Lightning (Film), US-amerikanisches Filmdrama von James P. Hogan (1924)
 Black Lightning (Fernsehserie), US-amerikanische Science-Fiction-Action-Fernsehserie (seit 2016)

Siehe auch:
 Schwarzer Blitz